«Shake» — третий сингл с альбома Ying Yang Twins, U.S.A. (United State of Atlanta). В песне принял участие рэпер Питбуль. В песне содержится семпл из «Din Daa Daa» певца Джорджа Кранца.

Официальный ремикс при участии Питбуля с новым куплетом и певцом Elephant Man появился на альбоме Ying Yang Twins U.S.A. Still United и Питбуля Money Is Still a Major Issue.

Песня ссылается на «The New Workout Plan» певца Канье Уэста и «Back that Azz Up» певца Juvenile.

Клип редко крутили на канналах BET, MTV и VH1. Его режиссёром стал Лайф Гарланд.

Чарты

Примечания 

Песни Pitbull